De bestuurlijke indeling van Letland bestaat naast de centrale overheid uit één bestuurslaag, bestaande uit 110 districten  (novadi) en negen steden van de republiek' (republikas pilsētas), met eigen bestuur. De districten kennen een onderverdeling in novada pilsētās (districtssteden) en novada pagastos (districtsgemeenten). Vanaf de onafhankelijkheid in 1991 tot 2009 bestond de indeling uit twee bestuurslagen (districten en stadsgewesten die op hun beurt waren onderverdeeld in steden en gemeenten).  Per 2009 zijn de districten (rajoni) opgeheven, en de andere bestuursvormen werden samengesmolten tot de districten en de steden.

Steden van de republiek

Gemeenten

Bestuurlijke indeling van 1991-2009 

Tot 2009 bestond Letland uit 26 districten (rajoni) en zeven stadsgewesten (lielpilsēta). Deze deelgebieden waren op hun beurt onderverdeeld in 63 steden (pilsēta), 26 samengevoegde gemeenten (novadi) en 444 landelijke gemeenten (pagasti).

Zie ook 
 ISO 3166-2:LV

Externe link 
    Inwonertallen der novadi